Inso steht für:
 Monte Inso, Berg (1159 m) in der Provinz Nampula, Mosambik

Inso ist der Familienname folgender Personen:
 Jaime do Inso (1880–1967), portugiesischer Marineoffizier, Orientalist und Autor

InsO steht für:
 Insolvenzordnung (Deutschland)
 Insolvenzgeldumlage, siehe Umlage U3

Siehe auch:
 INSO Lemberg

Abkürzung